Heath kan som auktorsförkortning betyda:

 Allen C.G. Heath
 Harold Heath
 John Heath
 Fannie Mahood Heath

Robotskapade auktorsförkortningar